

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Kietlice – przysiółek wsi Owiesno w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów
 Kietlice – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce
 Kietlice – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. węgorzewskim, w gminie Węgorzewo